Премия «Энни» за лучшую озвучку в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшей озвучке в анимационной телепрограмме. Категория претерпела некоторые изменения:
 В 1997 году когда категория была впервые представлена, были созданы две категории для озвучки в телепрограммах, разделённые по полу исполнителя, в результате чего были получены: Лучшее индивидуальное достижение за озвучку исполнителя женского пола в анимационной телевизионной программе () и Лучшее индивидуальное достижение за озвучку исполнителя мужского пола в анимационной телевизионной программе (), эти категории были представлены до 2001 года, за исключением 1999 года, когда была представлена жанрово-нейтральная категория.

С 2002 года представлена гендерно нейтральная категория Лучшее достижение за озвучку в телевизионной программе ().

Победители и номинанты

1990е 
Лучшее индивидуальное достижение за озвучку в анимационной телевизионной программе

2000е 

 Лучшее достижение за озвучку в телевизионной программе

2010е

2020е

См. также 
 Премия «Эмми» за лучшее озвучивание
 Премия «Эмми» за лучшее озвучивание персонажа

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Озвучивание
Энни
Телевизионные премии США
Награды, появившиеся в 1997 году
Появились в 1997 году в США